Miejscowości we Francji:
 Roberval – miasto w regionie Pikardia, w departamencie Oise
Miejscowości w Kanadzie:
 Roberval – miasto w prowincji Quebec, w regionie Saguenay–Lac-Saint-Jean

Osoby:
 Gilles de Roberval – francuski matematyk XVII-wieczny.